NLH peut faire référence à :

 Newfoundland and Labrador Hydro, société de la Couronne, propriété du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Norwegian Long Haul, compagnie aérienne filiale de Norwegian.

Sigle de 3 caractères